Деревеньки — название населённых пунктов в России.

Ивановская область 
 Деревеньки — деревня в Ильинском районе.
 Деревеньки — деревня в Лежневском районе.
 Деревеньки — деревня в Лухском районе
 Деревеньки — село в Родниковском районе.
 Деревеньки — деревня в Фурмановском районе.

Калужская область 
 Деревеньки — деревня в Боровском районе.

Костромская область 
 Деревеньки — деревня в Галичском районе.
 Деревеньки — деревня в Сусанинском районе.

Курская область 
 Деревеньки — посёлок ж.-д. станции в Льговском районе.
 Деревеньки — ж.-д. станция в Льговском районе.

Псковская область 
 Деревеньки — деревня в Опочецком районе.

Тверская область 
 Деревеньки — деревня в Калязинском районе.
 Деревеньки — деревня в Молоковском районе.

Ярославская область 
 Деревеньки — деревня в Большесельском районе.
 Деревеньки — деревня в Борисоглебском районе, входит в состав Вощажниковского сельского поселения.
 Деревеньки — село в Борисоглебском районе, входит в состав Высоковского сельского поселения.
 Деревеньки — деревня в Даниловском районе.
 Деревеньки — деревня в Любимском районе.
 Деревеньки — деревня в Ильинском сельском поселении Угличского района.
 Деревеньки — деревня в Улейминском сельском поселении Угличского района.